

Іюль — річка в Удмуртії, права притока Позиму
 Іюль — колишній присілок, Воткінський район, Удмуртія
 Іюль — залізнична платформа на залізниці Іжевськ-Воткінськ

Дивись також 
 Іюльське